JTS ist eine Abkürzung für:
 Java Transaction Service
 JTS Topology Suite, eine Open-Source-Java-Programmbibliothek für räumliche Datenverarbeitung
 Journal of Technology Studies
 Jet Thrust Stoichiometric, eine Direkteinspritzung bei Ottomotoren des Automobilherstellers Alfa Romeo
 Jewish Theological Seminary, eine Rabbinerlehranstalt in der Tradition des Konservativen Judentums in den USA

JTS